Leoninus ist der Name folgender Personen:

 Leoninus (um 1150–um 1201), französischer Komponist, siehe Léonin
 Leoninus (Dichter), Dichter, siehe Leoninischer Vers  
 Elbertus Leoninus (1520–1598), deutscher Jurist und niederländischer Staatsmann 
 Nicolaus Leoninus (1428–1524), italienischer Arzt, Grammatiker und Humanist, siehe Niccolò Leoniceno